Brahim Abdoulaye – czadyjski sprinter, olimpijczyk
 Bruce Abdoulaye – kongijski piłkarz